Das Geneva Challenger 2008 war ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. August 2008 in Genf stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 13 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
  der Geneva Open
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 137 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 145 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Website (PDF; 133 kB)

ATP Challenger Series 2008
Tennisturnier in Genf